Catherinettes ([катеринэт]; «катеринки»; «катеринетки») — французское слово:

 Catherinettes (1181—1794) — название монахинь бывшей парижской больницы Святой Екатерины (Hôpital Sainte-Catherine) — в честь св. Екатерины Александрийской.
 Catherinettes () — французское традиционное именование девушек старше 25 лет и не состоящих в браке в праздник Св. Екатерины (25 ноября).

См. также 
 Катеринка
 Катеринки
  (catherinettes в Канаде)

Примечания 

Французские термины